Francisco Frutos puede referirse a:

 Francisco Frutos Gras (1939-2020), político español;
 Francisco Frutos Valiente (1883–1933), religioso español.